Esders ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Esders (* 1971), deutscher Autor, Literaturwissenschaftler und Journalist

Esders ist der Name folgender ehemaliger Kaufhäuser:
 Kaufhaus Esders, Kaufhaus in Dresden
 Warenhaus Stefan Esders, Kaufhaus in Wien

Siehe auch:
 Esters